Дубецкое:

Дубецкое — урочище в Ленинградской области
Дубецкое — деревня в Смоленской области.
Дубецкое — посёлок в Гомельской области.